Shell (Côte d'Ivoire) est une société implantée en Côte d'Ivoire. Ayant comme Directeur général monsieur Behi Bogou Benjamin, elle s'est spécialiée dans la commercialisation de carburants et de produits pétroliers. Le , la société a lancé Super extra qui permet selon Raymond Abraham, responsable carburant de Shell Afrique, d’avoir une bonne combustion et nettoie les déchets à l’intérieur de la soupape d’une voiture.

Elle est cotée à la BRVM.

Notes et références  

Entreprise de l'énergie ayant son siège en Côte d'Ivoire